

Aziende
 Casalini – casa automobilistica e motociclistica
 Gruppo Sportivo Armando Casalini – società calcistica bresciana
 Casalini Libri – editore e fornitore di servizi editoriali nei confronti delle biblioteche universitarie e scientifiche.

Etnici
Casalini – abitanti di Casale di Mezzani
Casalini – abitanti di Casale di Pari
Casalini – abitanti di Casali del Manco
Casalini – abitanti di Casalmaiocco
Casalini – abitanti di Casalpusterlengo
Casalini – abitanti di Sammichele di Bari
Casalini – abitanti di Trinitapoli

Geografia
 Casalini – frazione del comune italiano di Cisternino in Puglia

Persone 
Aldo Casalini – allenatore di calcio e calciatore italiano
Alessandro Casalini – politico e industriale italiano
Armando Casalini – politico italiano
Corrado Casalini – calciatore italiano
Dario Casalini – attore italiano
Emilio Casalini – partigiano italiano
Emilio Casalini – ciclista italiano
Emilio Casalini – conduttore italiano, Premio giornalistico "Ilaria Alpi"
Enzo Casalini – politico e imprenditore italiano
Franco Casalini – allenatore di pallacanestro italiano
Giulio Casalini – politico italiano
Giovanni Battista Casalini – politico italiano
Lucia Casalini – pittrice italiana

Pagine correlate 
 Casal
 Casali
 Casalino